Братья
 Ферриоль де Пон-де-Вейль, Антуан де (1697—1774) — парижский чиновник, драматург и поэт.
  — крупный парижский чиновник и посол; друг Вольтера.

Другое
 Сан-Ферриоль (кат. Sant Ferriol) — муниципалитет в Испании, в провинции Жирона, в составе автономного сообщества Каталония.

Примечания